Tunga monositus  — вид блох из семейства Tungidae. Северная Америка: США, Мексика.

Описание 
Паразиты различных видов млекопитающих, среди хозяев грызуны: белоногие хомячки Peromyscus и лесные хомяки Neotoma.
Размер неосом (гипертрофированных самок; длина, ширина, высота): 6×5×4 мм.

См. также 
 Tunga caecigena
 Tunga callida

Примечания

Литература

Ссылки 
 Tunga — Encyclopedia of Life 

Tungidae
Насекомые Северной Америки
Эндемики Северной Америки
Животные, описанные в 1969 году
Паразиты млекопитающих